CEV Cup kan avse nedanstående tävlingar (båda tidigare även kallade Cupvinnarcupen och CEV Top Teams Cup):

 CEV Cup (damer) – tävlingen i volleyboll för klubbar
 CEV Cup (herrar) – tävlingen i volleyboll för klubbar